Recologne kan syfta på:
 Recologne, Doubs
 Recologne, Haute-Saône